Abbadie ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Thomson d’Abbadie (1810–1897), französischer Geograph, siehe Antoine Thomson und Arnaud-Michel d’Abbadie
 Arnaud-Michel d’Abbadie (1815–1893), französischer Geograph, siehe Antoine Thomson und Arnaud-Michel d’Abbadie
 Bernard-Anselme d’Abbadie de Saint-Castin (1689–1720), französischer Offizier
 Harry d’Abbadie d’Arrast (1897–1968), US-amerikanischer Regisseur
 Jacques Abbadie (1654–1727), französischer reformierter Theologe
 Jean-Vincent d’Abbadie de Saint-Castin (1652–1707), französischer Offizier und Häuptling der Abenaki
 Joseph d’Abbadie de Saint-Castin (fl. 1720–1746), französischer Offizier und Häuptling der Abenaki
 Julio Abbadie (1930–2014), uruguayischer Fußballspieler
 Vincent Abbadie (1737–1814), französischer Chirurg

Siehe auch:
 Abadie